Анна I

Персоналії 
 Анна І — королева Англії, Шотландії (1702—1707) і Великої Британії (1707—1714).
 Анна І — російська імператриця (1730—1740).
 Анна І — герцогиня курляндська (1566—1602)